Différents articles sur l'expression « prise de risque » :

 la prise de risque sida ;
 le téléfilm américain Prise de risque (On the border) de Bob Misiorowski.